Halin Gorecka peut peut désigner :
 Halina Górecka, une athlète polonaise ;
 , une espérantiste soviétique russe.